Tây Trà (district in Quảng Ngãi)
 Tây Trà (thị trấn in Quảng Ngãi)